Der 72. Omloop Het Nieuwsblad 2017 war ein belgisches Straßenradrennen in Flandern. Das Eintagesrennen startete und endete in Gent nach 198,3 km. Es wurde am Samstag, den 25. Februar 2017, ausgetragen. Das Radrennen gehörte der UCI WorldTour 2017 an und war dort das dritte von insgesamt 37 Rennen dieser Serie.

Sieger des Rennens im Sprint einer 3 Mann starken Spitzengruppe wurde der Vorjahressieger Greg Van Avermaet aus Belgien von BMC Racing vor dem Weltmeister Peter Sagan. Sagan ergriff gut 45 Kilometer vor dem Ziel die Initiative und platzierte seinen Angriff in der Anfahrt in Richtung Wolvenberg. Nur der aktuelle Olympiasieger Greg van Avermaet und Sep Vanmarcke konnten ihm folgen.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Einzelnachweise

Weblinks 

Offizielle Website

Radrennen 2017